Rise Up – album Anthony’ego B
 Rise Up – album zespołu Cypress Hill
 Rise Up – singel duetu Freaky Fortune
 Rise Up – singel zespołu VINAI
 Rise Up – minialbum zespołu Astro